Nəcəfqulubəyli – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Nəcəfqulubəyli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian